Bernard Marie Berger (Engelandvaarder), Nederlands student en Engelandvaarder (1919-1944)
 Bernard Berger (burgemeester), Nederlands burgemeester en Eerste Kamerlid

Zie ook 
 Bernard Berger (doorverwijspagina)